Palawa (stad), een census town in India
 Palawa (volk), een volk